Tarnawska Góra – wzniesienie w Beskidzie Małym
 Tarnawska Góra – wzniesienie na Pogórzu Wiśnickim